Karl Ulfsson kan syfta på:

Karl Ulfsson (Ulvätten), död 1260
Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), född på 1300-talet
Karl Ulfsson till Ulvåsa,  troligen född på 1320-talet